P180 steht für:
 BRM P180, britischer Formel-1-Rennwagen

P.180 steht für:
 Piaggio P.180, italienisches Geschäftsreiseflugzeug

P180